Увинза () — город на западе Танзании, на территории области Кигома.

Географическое положение 
Город находится в южной части области, на правом берегу реки Малагараси, в месте впадения в неё реки Ручуги, на расстоянии приблизительно 995 километров к западу-северу-западу (WNW) от столицы страны Дар-эс-Салама. Абсолютная высота — 996 метров над уровнем моря.

Население 
По данным официальной переписи 2002 года, население составляло 92 645 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
К северу от города расположен небольшой одноимённый аэропорт (ICAO: HTUV). Также в Увинзе имеется железнодорожная станция.

Примечания 

Города Танзании